Baishan bezeichnet:

 Baishan (白山市), Stadt in der chinesischen Provinz Jilin
 Baishan (Lujiang) (白山镇), Großgemeinde im Kreis Lujiang in der chinesischen Provinz Anhui
 Baishan (Mashan) (白山镇), Großgemeinde im Kreis Mashan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Baishan (Changping) (百善镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Changping der regierungsunmittelbaren Stadt Peking
 Baishan (Cangxi) (白山乡), Gemeinde im Kreis Cangxi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Baishan (Jianping) (白山乡), Gemeinde im Kreis Jianping in der chinesischen Provinz Liaoning
 Baishan (Lishu) (白山乡), Gemeinde im Kreis Lishu in der chinesischen Provinz Jilin
 Baishan (Longjiang) (白山乡), Gemeinde im Kreis Longjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang